Miejscowości w USA:
 Cashiers – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Cashiers (ang. Cashiers Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson